Miejscowości w USA:
 Pine River – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Cass
 Pine River – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Lincoln
 Pine River – jednostka osadnicza w stanie Wisconsin, w hrabstwie Waushara

Gminy w USA:
 Pine River (ang. Pine River Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Gratiot
 Pine River (ang. Pine River Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Cass
 Pine River (ang. Pine River Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Lincoln